Sallerup kan henvise til flere stednavne:
 Sallerup (Køng Sogn) – en bebyggelse i Køng Sogn i Vordingborg Kommune
 Søndre Sallerup – et sogn og en landsby i Oxie Herred i Skåne
 Østre Sallerup – et sogn og en landsby i Froste Herred i Skåne
 Vestre Sallerup – et sogn og en landsby i Harriager Herred i Skåne